Bastaji je lahko:
 Bastaji, Bosna in Hercegovina
 Bastaji, Črna gora
 Veliki Bastaji (Hrvaška)
 Mali Bastaji (Hrvaška)